Attentatet kan syfta på 

 Attentatet (1935) – en fransk film från 1935 i regi av Marcel L'Herbier, originaltitel Le bonheur
 Attentatet (1972) – en nordamerikansk film 1972 i regi av Lamont Johnson, The Groundstar Conspiracy
 Attentatet (1980) – en svensk thrillerfilm från 1980 i regi av Thomas Johansson
 Attentatet (1997) – en nordamerikansk film från 1997 i regi av 	Leslie Libman och Larry Williams, originaltitel Path to Paradise: The Untold Story of the World Trade Center Bombing